El Torneig de Canton 2016, oficialment conegut com a Guangzhou International Women's Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La tretzena edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 24 de setembre de 2016 a Canton, Guangdong, Xina.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016